Matra puede hacer referencia a:

Matra o Mécanique Avión Traction empresa francesa dedicada principalmente a la aeronáutica, industria bélica y fabricación de automóviles de lujo y competición.
Equipe Matra Sports, equipo deportiva de Matra, que corrió en F1.
Matra una comuna en el Distrito de Corte del departamento corso de Alta Córcega, en Francia. 
Mátra nombre de una montaña en Hungría.
Matra denominación de una prenda de lana tejida en telar -semejante a una manta- típica del Cono Sur Americano.